When Gravity Fails é o nono álbum (o oitavo de estúdio) do guitarrista estadunidense Neil Zaza. Foi lançado em 2004.

Este álbum contou com as participações especiais do Peter Frampton e do Jordan Rudess.

Faixas

 Something Anything			
 Purple Plush		
 Cinematic			
 In My Dreams			
 Bleed			
 Celestine			
 Danza Della Notte			
 Heavyocity			
 My Only Son			
 My Dearest			
 Ultra			
 The Awakening			
 Before The Throne

Personnel

Neil Zaza - Lead, Rhythm, Baritone & Bass Guitars, Synt
Michael Anthony - Bass
Timothy M. Bradford - Keyboards
Bill Cioce - Drums
Peter Frampton - Guitar
Doug Johns - Bass
Scotty Kormos - Drums
Mark Leach - Hammond B-3 Organ
Roger Joseph Manning Jr. - Keyboards
Bobby Rock - Drums
Jordan Rudess - Keyboards
Steve Smith - Drums, Percussion
T.M. Stevens - Funky Bass
David Strieter - Keyboards
Garry "GMan" Sullivan - Drums

Álbuns de 2006
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Neil Zaza